Världsmästerskap 1992 kan avse:

Formel 1-VM 1992
Roadracing-VM 1992
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1992
Världsmästerskapen i konståkning 1992
Världsmästerskapen i skidorientering 1992
Världsmästerskapen i skidflygning 1992
Världsmästerskapen i skidskytte 1992
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1992